Biografies:
 Blas Infante Pérez de Vargas (Casares, 1885 - Sevilla, 1936), polític, escriptor i ideòleg de l'andalusisme
 Carlos O'Donnell Vargas (Madrid, 1868 - ?), militar i polític espanyol
 David Martín Vargas (Valladolid, 1974), futbolista castellà
 Fred Vargas, escriptora i arqueòloga francesa, autora de novel·les policíaques
 Getúlio Vargas (São Borja, 1882 — Rio de Janeiro, 1954), polític brasiler
 Julián García Vargas (Madrid, 1945), economista i polític espanyol que fou Ministre de Sanitat i Ministre de Defensa
 Mario Vargas Llosa (Arequipa, 1936), novel·lista, articulista, assagista i polític peruà
 Orestes Rodríguez Vargas (1943), Gran Mestre d'escacs d'origen peruà
 Pedro de Vargas (Còrdova, 1553 - ?), pintor hispano-peruà
 Pedro Vargas Guerendiain, advocat i polític valencià
 Ricard de Vargas Golarons, escriptor, historiador i cineasta català
 Toponímia:
 Higuera de Vargas, municipi de la província de Badajoz (Extremadura, Espanya)
 Estat de Vargas, un dels 23 estats en què és dividida Veneçuela
 Miscelània: Batalla de Vargas